Brzezina (film)
Brzezina (kratka priča)
Brzezina, česti toponim u Poljskoj